Prins Christians Regiment kan syfta på:

 Prins Christians Regiment (1676–1695), se Prinsens Livregiment
 Prins Christians Regiment (1699–1747), se Kongens Fodregiment